Als Weltmeisterschaft 1986 oder WM 1986 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1986 stattgefunden haben:

 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 1986
 Basketball-Weltmeisterschaften
 Basketball-Weltmeisterschaft 1986
 Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 1986
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1986
 Bob-Weltmeisterschaft 1986
 Boxweltmeisterschaften 1986
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1986
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1986
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1986
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1986
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1986
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1986
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1985/86
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1986/87
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1986
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1986
 Faustball-Weltmeisterschaft 1986
 Fechtweltmeisterschaften 1986
 Feldhockey-Weltmeisterschaften
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen 1986
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 1986
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1986
 Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 1986
 Fußball-Weltmeisterschaft 1986
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1986
 Handball-Weltmeisterschaften
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 1986
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 1986
 Judo-Weltmeisterschaften 1986
 Judo-Juniorenweltmeisterschaften 1986
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1986
 Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften 1986
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1986
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1986
 Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 1986
 Rallye-Weltmeisterschaft 1986
 Rennrodel-Juniorenweltmeisterschaft 1986
 Ringer-Weltmeisterschaften
 Ringer-Weltmeisterschaften 1986
 Junioren-Ringer-Weltmeisterschaften 1986
 Ruder-Weltmeisterschaften 1986
 Schachweltmeisterschaften
 Schachweltmeisterschaft 1986
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1986
 Schwimmweltmeisterschaften 1986
 Skiflug-Weltmeisterschaft 1986
 Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1986
 Snookerweltmeisterschaften
 Snookerweltmeisterschaft 1986
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1986
 Squash-Weltmeisterschaft 1986
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 1986
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1986
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1986
 Volleyball-Weltmeisterschaften
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 1986
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1986
 Wasserball-Weltmeisterschaft 1986

!
Weltmeisterschaften nach Jahr